Casellina ima više značenja:
 Casellina, Bologna
 Casellina, Forlì-Cesena